Floyd é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Floyd (Geórgia)
Condado de Floyd (Indiana)
Condado de Floyd (Iowa)
Condado de Floyd (Kentucky)
Condado de Floyd (Texas)
Condado de Floyd (Virgínia)

Desambiguações de topônimos